Gunung Bulat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Bulat, berg, Aceh, 
 Gunung Bulat (berg i Indonesien, Aceh), 

Robotskapade Indonesienförgreningar